Секретарский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Секретарский сельсовет — в Северном районе Оренбургской области.
 Секретарский сельсовет — в Сердобском районе Пензенской области.